NSC () — совет национальной безопасности, может означать:
 NSС — совет национальной безопасности США.
 NSC 68 — секретный документ Совета национальной безопасности США времён Холодной войны.
 NSC — алдофосфамид в качестве основы для синтеза стабильных противоопухолевых соединений.

См. также 
 Совет национальной безопасности